

Гюльбахар ( — дословно весенняя роза) — турецкое женское имя.

 Эмине Гюльбахар Хатун (1432—1492) — супруга Мехмеда II, приемная мать Баязида II.
 Гюльбахар Хатун (1453—1510) — шестая жена османского султана Баязида II, мать султана Селима I.
 Гюльбахар Махидевран Султан (1498— 1581) — жена султана Сулеймана I, мать двоих его детей.

См. также 
 Гульбахар — посёлок в Джизакской области Узбекистана.
 Гульбахор — посёлок в Ташкентской области Узбекистана.
 Гюльбахор — село в Кыргызстане.